Daniela Jordanova – ex mezzofondista bulgara
 Roksana Jordanova – cestista bulgara
 Stefka Jordanova – mezzofondista bulgara
 Todorka Jordanova – ex cestista bulgara
 Zdravka Jordanova – ex canottiera bulgara

Pagine correlate
 Jordanov